Addison může být:

 Addison (Texas) – město v okrese Dallas County ve státě Texas v USA
 Addison-Wesley – vydavatelství sídlící v Bostonu v USA

příjmení
 Joseph Addison (1672–1719) – anglický politik a spisovatel